Дворецкая — фамилия.

 Известные носители
 Дворецкая, Антонина Дмитриевна (род. 1927) — Герой Социалистического Труда.
 Дворецкая, Гергина Иванова (род. 1954) — современный болгарский журналист и поэт.
 Дворецкая, Елизавета Алексеевна (род. 1970) — русская писательница.
 Дворецкая, Наталья Владимировна (род. 1984) — российская актриса театра и кино, телеведущая, автор программ, журналист.